Адам Джонсон — американський письменник і викладач
 Адам Джонсон — англійський футболіст